Toponímia:
 Buda (ciutat), antiga ciutat hongaresa que actualment forma part de Budapest
 Cantó de Buda a Budapest.
 Illa de Buda al Delta de l'Ebre
 Haren-Buda, al riu Zenne
 Religió:
 Buda o Siddharta Gautama, fundador del budisme
 Buda (il·luminat), en la doctrina budista, títol donat a qui rep el nirvana.